Pritam Chakraborty (bengalski: প্রীতম চক্রবর্তী, ur. 14 czerwca 1971 w Kalkucie w Bengalu), znany jako Pritam (bengalski: প্রীতম) – indyjski kompozytor filmowy.

Jego ojciec prowadzi szkołę muzyczną dla dzieci. Od dziecka uczył się muzyki od ojca, już w szkole grał na gitarze.

Filmografia

Linki zewnętrzne 
 http://www.imdb.com/name/nm1338587/

Indyjscy kompozytorzy muzyki filmowej
Ludzie urodzeni w Kolkacie
Urodzeni w 1971